Дженнифер Келли Тисдейл (; родилась ) — американская актриса и певица.

Биография и карьера 
Тисдейл родилась в Нептьюне, штат Нью-Джерси, дочь Лизы (в девичестве Моррис) и Майкла Тисдейл. Тисдейл — еврейка по материнской линии; её дед по матери — Арнольд Моррис, создал ножи Ginsu; и благодаря её деду она познакомилась с бизнесменом Роном Попейлом. Она также старшая сестра певицы и актрисы Эшли Тисдейл. В старших классах и колледже она была черлидером. Тисдейл поступила в университет Cal State Northridge и закончила его с дипломом сценариста. Она появилась в главных ролях в фильмах «Душители с холмов» и «Мрачная поездка». Она также исполнила роль Челси в фильме «Добейся успеха: Всё за победу» и записала трек Don’t You Think I’m Hot, который можно услышать в фильме, и сыграла в сериале на MTV «Факультет». Была приглашенной звездой в сериалах «Клубная раздевалка», Raising Dad, «Бостонская школа» и других.

Тисдейл вышла замуж за Шейна Макчесина, который владеет рестораном в Лос-Анджелесе, они поженились на закрытой церемонии 7 августа 2009 в Нью-Джерси, где Эшли Тисдейл была подружкой невесты. У них есть дочь Макейла Доун, которая родилась 13 февраля 2010 года.

Фильмография

Дискография

Песни

Клипы 
 2007: «He Said She Said», исполненная Эшли Тисдейл.
 2008: «Not Like That», исполненная Эшли Тисдейл.

Примечания

Ссылки 
 
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже